Войводинци (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 417 жителей (по переписи населения 1991 года — 593 жителя).

Демография 
В селе Войводинци, по переписи 2002 года проживали 336 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,5 лет (38,7 года у мужчин и 46,1 года у женщин). В селе есть 124 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,33.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины